Хесус дел Монте има више значења:

 Хесус дел Монте (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хесус дел Монте, Ел Талајоте (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хесус дел Монте (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Хесус дел Монте (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Хесус дел Монте (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Хесус дел Монте (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хесус дел Монте, Ла Капиља (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику